Aschiphasmatoidea är en överfamilj av insekter. Aschiphasmatoidea ingår i ordningen Phasmida, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Aschiphasmatoidea 150 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spökskräckor
Aschiphasmatoidea